

Persone
Adolfo Nicolás – gesuita spagnolo
Dominique Nicolas – musicista, chitarrista e compositore francese
Jean Nicolas – calciatore francese
Jean Nicolas – missionario francese
Jean-Pierre Nicolas – ex pilota di rally francese,
Nicolas Andrade – calciatore brasiliano
Pascale Nicolas – attrice francese, meglio conosciuta col nome d'arte Pascale Ogier
Paul Nicolas – calciatore francese
Pierre Nicolas – contrabbassista francese
Sandro Nicolas – cantante tedesco con origini statunitensi e greche

Altro
Nicolas – variante del nome proprio di persona Nicola
Nicolas – azienda distributrice di vini francese
Nicolas – protagonista della serie di libri per l'infanzia Le petit Nicolas di René Goscinny